Canejan (Spanje), een gemeente in Catalonië, Spanje
 Canéjan, een gemeente in Frankrijk